Vérvörös Birodalom (Crimson Empire): A Star Wars univerzumban játszódó, három egybefüggő történetből álló képregénysorozatot Mike Richardson és Randy Stradley írta. 1997. decembere és 2012. áprilisa között képregényfüzetekben, 1998. decembere és 2012. szeptembere között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A Vérvörös Birodalom történetei 11 és 13 év között játszódnak az Új remény eseménye után. Magyarországon 2020 végén, kemény kötetes, gyűjteményes kiadásban jelent meg.

Vérvörös Birodalom

A Vér Tanácsa

Elveszett Birodalom

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net
szukits.hu

Csillagok háborúja képregények